Изотино — название населённых пунктов в России:

 Изотино — село в Южском районе Ивановской области.
 Изотино — деревня в Великолукском районе Псковской области.